La Serie C 1962-1963 è stata la 25ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 23 settembre 1962 e il 9 giugno 1963, si è concluso con la promozione del , del   e del .

Stagione
Immediato riscatto per il , che tornò fra i cadetti dopo una sola stagione. Come i toscani, anche il  vinse largamente il suo girone. Al Nord, un poco più risicata ma comunque convincente l'affermazione del . In zona retrocessione, da segnalare la discesa del titolato . Il 28 aprile 1963 durante l'incontro -Potenza perse la vita, a seguito di incidenti fra tifosi, Giuseppe Plaitano, 48 anni ex sottufficiale di marina che è il primo tifoso morto in uno stadio italiano.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1963-1964. 
      Retrocesso in Serie D 1963-1964. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1963-1964. 
      Retrocesso in Serie D 1963-1964. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.:In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1963-1964. 
      Retrocesso in Serie D 1963-1964. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962